Eduardo II Farnesio (en italiano: Odoardo Farnese) (Colorno, 12 de agosto de 1666 – 6 de septiembre de 1693), heredero del ducado de Parma y Plasencia. Era hijo del duque Ranuccio II Farnesio y de Isabel de Este, su segunda esposa, quien murió a los 9 días de dar a luz al príncipe Eduardo.

Biografía 

Se casó con Dorotea Sofía del Palatinado-Neoburgo, hija del Elector Palatino Felipe Guillermo I, el 17 de mayo de 1690.

De los tres años de matrimonio nacieron dos hijos:
Alejandro Ignacio  (6 de diciembre de 1691 - 5 de agosto de 1693);
Isabel Farnesio (25 de octubre de 1692 - 11 de julio de 1766), quien en 1714 fue desposada con Felipe V de España.

Falleció antes que su padre, por lo que no llegó a ser Duque de Parma. Su viuda contrajo segundas nupcias con su hermano Francisco Farnesio, que si heredó a su padre en 1694.

Referencias

Ancestros 

Nobles de Italia del siglo XVII
Duques de Parma
Farnesio
Nacidos en Colorno
Fallecidos en Parma